Racestuur (wielersport), een speciaal ontworpen fietsstuur voor de wielersport.
 Brooklands drops, een afhangend racestuur dat op zeer oude wegrace-motorfietsen werd gemonteerd.
 Racestuur (computer), een spelbesturingsapparaat voor gebruik met een computer.